Мышино — название населённых пунктов в России:

 Мышино — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Мышино — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Мышино — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Мышино — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Мышино — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Мышино — микрорайон в городе Йошкар-Ола.